Sipan peut désigner :
 Sipan, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Sipán, un village et un site archéologique du nord du Pérou ;
 Šipan, une île de l'archipel des Élaphites en Croatie.